José Enrique Peña (Montevideo, 25 de maio de 1963) é um ex-futebolista profissional uruguaio, que atuava como defensor.

Carreira 
José Enrique Peña se profissionalizou no Huracán Buceo.

Seleção 
José Enrique Peña integrou a Seleção Uruguaia de Futebol na Copa América de 1987, sendo campeão.

Títulos 
 Uruguai
 Copa América: 1987

Naturais de Montevidéu
Futebolistas do Club de Deportes Temuco
Jogadores da Seleção Uruguaia de Futebol
Jogadores da Copa América de 1987